Hitzfeld ist der Familienname folgender Personen:

 August Hitzfeld (1890–1970), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (BDV/CDU)
 Karlleopold Hitzfeld (1898–1985), deutscher Heimatforscher und Schulleiter
 Mathilde Hitzfeld (1826–1905), pfälzische Freischärlerin in der Märzrevolution 1848/49
 Ottmar Hitzfeld (* 1949), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Otto Hitzfeld (1898–1990), deutscher General der Infanterie